Торсе́-Вів'є́-ан-Шарні́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південний захід від Парижа, 140 км на північний схід від Нанта, 38 км на схід від Лаваля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 312 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 756,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Торсе-Вів'є-ан-Шарні на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Торсе-Вів'є-ан-Шарні на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Маєнн